XIV. Olimpijske igre - London 1948.

XIV. Olimpijske igre održane su u Londonu, u Velikoj Britaniji. Bile su to prve Igre nakon Igara u Berlinu 1936. i pauze od 12 godina uzrokovane Drugim svjetskim ratom. Kako su u to vrijeme uspomene na netom završeni rat još bile vrlo svježe, Njemačka i Japan  nisu bili pozvani na sudjelovanje u Igrama.

Natjecateljska zvijezda Igara je bila nizozemska atletičarka Fanny Blankers-Koen, koja je osvojila četiri zlatne medalje u sprinterskim disciplinama. Zapažen je bio i doseg natjecateljice u mačevanju Ilone Elek iz Mađarske te kanuista Jana Brzaka iz Čehoslovačke, koji su uspješno obranili zlatne olimpijske medalje osvojene 12 godina ranije na Igrama u Berlinu 1936!

Po prvi puta je uveden običaj dodjele Olimpijskih diploma za šest prvoplasiranih natjecatelja ili ekipa u svakoj disciplini.

Popis športova 
Plivanje, skokovi u vodu i vaterpolo su smatrani različitim disciplinama istog športa.

Olimpijci su se natjecali i u umjetnosti.

Popis podjele medalja 

1948
 
Međunarodna višešportska natjecanja u Ujedinjenom Kraljevstvu
OI 1948